Матильда Юханссон (; родилась 28 апреля 1985 года в Гётеборге, Швеция) — французская теннисистка шведского происхождения; победительница 15 турниров ITF (14 — в одиночном разряде).

Общая информация 
Матильда — старшая из двух дочерей Петера и Кристин Юханссон, её сестру зовут Майя.

Родители привели Матильду в теннис в семь лет. На решение Французской Федерации тенниса привлечь Юханссон в свою программу повлияла победа Матильды на чемпионате страны среди игроков до 16 лет в 2001 году.

Во время матча Юханссон предпочитает действовать за задней линией. Любимое покрытие — грунт, лучший удар — бэкхенд. Проблемный момент в игре — подача.

Спортивная карьера

Рейтинг на конец года

Выступления на турнирах

Финалы турниров WTA в одиночном разряде (2)

Поражения (2)

Финалы турниров ITF в одиночном разряде (20)

Победы (14)

Поражения (6)

Финалы турниров ITF в парном разряде (3)

Победы (1)

Поражения (2)

История выступлений на турнирах 

К — проигрыш в отборочном турнире.

Примечания

Ссылки 

 
 

Теннисисты Франции
Персоналии:Булонь-Бийанкур
Иммигрировавшие во Францию из Швеции